UniCredit Czech Open — профессиональный теннисный турнир проводимый ежегодно в Простеёве. Соревнование проводится на открытых грунтовых кортах. Турнир является частью мужского тура в серии ATP Challenger и женского — в серии ITF.

Общая информация 
Мужской профессиональный турнир в теннисном комплексе Простеёва создан накануне сезона-1994, как часть позднеосенней зальной серии в рамках тура ATP Challenger. Через год соревнование было переведено на грунт: чемпионат, с возросшим в два раза призовым фондом, был передвинут на сентябрь.

В 1997-м году приз получил предельный призовой фонд по меркам тура, а соревнование было переведено на вторую неделю Roland Garros. Принимать участие в простеёвском призе соглашались многие игроки из первой полусотни одиночного рейтинга: например первой ракеткой одиночного турнира-2011 был тогдашняя одиннадцатая ракетка мира Михаил Южный.

В середине 1990-х годов здесь попробовали проводить и женский грунтовый турнир: в 1997-98-м и 2000-м годах приз, включённый в календарь серии ITF, проходил в апреле, а в 2004-06 годах соревнования среди обоих полов проходили одновременно: женщины в этот момент разыгрывали семьдесят пять тысяч долларов призового фонда.

Финалы прошлых лет

Мужчины. Одиночный турнир

Женщины. Одиночный турнир

Мужчины. Парный разряд

Женщины. Парный разряд

См. также 
 CNGvitall Prague Open
 Tento Czech Open

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Архив результатов женских турниров на сайте ITF 
 Архив результатов мужских турниров на сайте ITF